August Schulze ist der Name folgender Personen:

* August Lorenz Martin Schulze (1858–1937), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB
 August Wilhelm Schulze (1779–1861), deutscher Justizrat, Bürgermeister von Delitzsch